Foza steht für:
 Foza,  eine nordostitalienische Gemeinde
 Foza (Gattung), eine Krabbengattung